

Принстон — місто, штат Іллінойс
 Принстон — місто, штат Індіана
 Принстон — місто, штат Айова
 Принстон — місто, штат Канзас
 Принстон — місто, штат Кентуккі
 Принстон — місто, штат Мен
 Принстон — місто, штат Массачусетс
 Принстон — місто, штат Міннесота
 Принстон — місто, штат Міссурі
 Принстон — місто, штат Нью-Джерсі
 Принстон — місто, штат Північна Кароліна
 Принстон — місто, штат Техас
 Принстон — місто, штат Західна Вірджинія
 Принстон — місто, штат Вісконсин
 Принстон — місто, штат Вісконсин
 Принстон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Принстон — переписна місцевість, штат Флорида
 Принстон — переписна місцевість, штат Айдахо
 Принстон — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

 Принстон — гора у хребті Саватч, в Скелястих горах (штат Колорадо, США).

Кораблі 
 «USS Princeton» - назва низки кораблів ВМС США.